Wassili Iljin ist der Name folgender Personen:

* Wassili Petrowitsch Iljin (1949–2015), russischer Handballspieler 
 Wassili Wjatscheslawowitsch Iljin, russischer Naturbahnrodler